Oberrieden, commune allemande de Bavière.
 Oberrieden, commune suisse du canton de Zurich ;

Voir aussi 
 , nom de plusieurs communes et lieux-dits ;
 Oberriet, commune suisse du canton de Saint-Gall.